XDR puede referirse a:
 External Data Representation, un protocolo de presentación de datos.
 XDR DRAM, un tipo de memoria RAM diseñada por Rambus.